

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Scheda su umassathletics.com